Würmtalstraße steht für:

 Würmtalstraße (München), Straße in München
 Würmtalstraße (Gräfelfing), Straße in Gräfelfing
 Würmtalstraße (Pforzheim), Straße in Pforzheim
 Würmtalstraße (Planegg), Straße in Planegg, Ortsteil Martinsried